Привредник се може односити на:

организације:
 Српско привредно друштво Привредник у Загребу, Хрватска.
 Фондација Привредник у Новом Саду, Србија.
 Српски пословни клуб Привредник у Београду, Србија.
 Српско привредно друштво Привредник (1897—1946), удружење у Аустроугарској, касније у Краљевини Југославији.

новине:
 Привредник (лист), лист који се издаје у Хрватској